Schlangengurke steht für:
 die asiatische Schlangenhaargurke
 längliche Salatgurkensorten der gewöhnlichen Gurke (Cucumis sativus)